In lingua italiana il termine fortuna indica, in generale, la buona sorte.

Astronomia 
 Fortuna – asteroide della fascia principale del sistema solare, scoperto nel 1852.
 Fortuna Tessera – nome di una regione caratterizzata da terreno frammentato e irregolare situata sulla superficie del pianeta Venere, ad oriente dei monti Maxwell.

Cinema 
 Fortuna – film del 1940 diretto da Max Neufeld
 Fortuna – film del 1966 diretto da Menahem Golan
 Fortuna – film del 2000 diretto da Georgij Nikolaevič Danelija
 Fortuna – film del 2020 diretto da Nicolangelo Gelormini

Economia 
 Fortuna – nome di una azienda tedesca che produce macchine per la pelletteria.
 Fortuna – nome di una marca di sigarette.

Geografia antropica 
 Fortuna – comune brasiliano dello Stato del Maranhão.
 Fortuna – distretto della Costa Rica nel cantone di Bagaces
 Fortuna – distretto della Costa Rica nel cantone di San Carlos
 Fortuna – comune spagnolo.
 Fortuna – comune degli Stati Uniti in California
 Fortuna – comune degli Stati Uniti nel Dakota del Nord
 Fanum Fortunae – nome latino della città di Fano che aveva un tempio Fanum dedicato alla dea Fortuna
 Fortuna – quartiere di Catanzaro.

Informatica 
 Fortuna – nome di un generatore di numeri pseudo-casuali crittograficamente sicuro.

Letteratura 
 Fortuna – il fato, il destino e tutto quello che (anche di negativo) possa mutare la volontà umana. Un esempio ne è il concetto di fortuna e virtù ne Il Principe di Niccolò Machiavelli
 Fortuna – in letteratura e altre arti, termine tecnico che indica il successo, la diffusione e la notorietà di un'opera.

Musica 
 Fortuna – album di Luca Barbarossa del 2003
 Fortuna – singolo di Luca Barbarossa del 2003
 Fortuna – album di Emma Marrone del 2019
 Fortuna – singolo di Ghali del 2022

Religione 
 Fortuna – divinità della religione romana.

Persone 
 Corrado Fortuna – attore italiano.
 Diego Fortuna –  ex discobolo italiano. 
 Fabio Fortuna – accademico italiano, rettore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano dal 2013.
 Loris Fortuna – uomo politico italiano del XX secolo.
 Manuel Fortuna – cestista dominicano.
 Núrio Fortuna – calciatore angolano, di ruolo difensore. 
 Oreste Fortuna – generale italiano
 Fortuna (1958-) – cantante brasiliana di etnia sefardita

Sport 
 Fortuna Sittard – squadra di calcio olandese
 SC Fortuna Colonia – squadra di calcio tedesca
 Fortuna Düsseldorf – squadra di calcio tedesca

Altro 
 Fortuna – nome proprio femminile italiano
 Fortuna – miniserie televisiva norvegese del 1993